Szary człowiek (powieść) (Jan Drzeżdżon)
 Piotr Szczęsny